Ковальчук Діана Сергіївна — українська модель.

Біографія 
Народилася 23 лютого 1982 в Вінниці, Української РСР. Її мати, Алла Андріївна, працювала дитячим лікарем, а батько, Сергій, — економістом. Перші місяці свого життя дівчинка провела у селі дідуся, куди мати переїхала після закінчення 5 курсу Вінницького медичного інституту. Незабаром батько забрав дружину і дочку до себе в Київ, де жив в однокімнатній квартирі.

За наполяганням дідуся, який наполягав на вивченні мов, Діана пішла в школу № 92 імені Івана Франка з поглибленим вивченням англійської мови. Після першого класу мати відвела доньку в художню студію, де працював заслужений вчитель, художник і поет Наум Йосипович Осташинський.

Почала модельну кар'єру в 14 років у київському модельному агентстві Лінія-12, співпрацює з «Red Stars» — російським філіалом агентства «Elite». У червні вона розділила перше місце на московському фіналі «Elite Model Look>» c Ольгою Отрохове, а у вересні 1996 року посіла перше місце міжнародного фіналу конкурсу «Elite Model Look» в Ніцці, Франція, де перемогла, отримавши дворічний контракт з агентством Elite Models.

На особисте запрошення відомого італійського модельєра  Діана переїхала до Парижа. Незабаром її фотографії стали прикрашати обкладинки журналів «Elle», «Marie Claire», «Glamour», «Л'Офісель», «Mademoiselle», «Cosmopolitan» та «Cleo».

Ковальчук отримала пропозиції від найвідоміших фотографів — Гельмута Ньютона, Патріка Демаршельє, Фрідманна Гауса і Тоні Менегуцці та багатьох інших. Примітно, що Діані негайно, в перші ж дні її модельної життя на світовому рівні, вручили новий «book» (спеціальний альбом професійної моделі), фотографії для якого зробив Патрік Демаршельє — один з найкращих фотографів у світі моди.

Відгуки 
Сергій Матяш, Президент національного комітету «Міс України», модельного агентства «Метрополітен-Прем'єр» і почесний член журі кількох європейських конкурсів, розкриваючи поняття персоналіті (персональної краси), в приклад поставив Діану Ковальчук. 

У 2002 році у Ковальчук був роман з одним із самих завидних женихів світу — Володимиром Кличком. Однак стосунки тривали недовго. Пара розлучилася хорошими друзями.

Примітки 

Українські моделі